Giacomo Puccini peut désigner deux compositeurs italiens de musique classique :
 Giacomo Puccini (1712-1781) ;
 Giacomo Puccini (1858-1924), fils de Michele Puccini et arrière-arrière-petit-fils du précédent ;